Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen Fußball-Bundesliga 2021/22.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 19 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Europa-League-Playoff,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Europa-League-Playoff,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Europa-League-Playoff,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Europa-League-Playoff,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Europa-League-Playoff,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Europa-League-Playoff,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Red Bull Salzburg 
Trainer: 
Kapitän: Andreas Ulmer (1–4, 7–9, 11–15, 17–20, 22–23, 25–28),  (5, 10, 16, 21, 24, 31–32), Zlatko Junuzović (6), Maximilian Wöber (29–30)

SK Rapid Wien 
Trainer: Dietmar Kühbauer (1–14), Thomas Hickersberger &  (15–16), Ferdinand Feldhofer (ab 17)
Kapitän: Maximilian Hofmann (1, 3–7, 10–11, 13–14, 30, 32),  (2, 8–9, 17, 20, 22–24, 29),  (12, 15–16, 18–19, 25, 27), Thorsten Schick (21), Christopher Dibon (26, 28), Paul Gartler (31)

SK Sturm Graz 
Trainer: Christian Ilzer
Kapitän: Stefan Hierländer (1–8, 9–11, 19–23, 25, 27–29),  (8, 12–18, 24, 26, 30–31),  (32)

LASK 
Trainer: Dominik Thalhammer (1–7), Andreas Wieland (8–29), Dietmar Kühbauer (ab 30)
Kapitän: Alexander Schlager (1–32)

Wolfsberger AC 
Trainer: 
Kapitän: Michael Liendl (1–19, 21–23, 25–32), Christopher Wernitznig (20), Mario Leitgeb (24)

WSG Tirol 
Trainer: Thomas Silberberger
Kapitän:  (1–2, 7–11, 15–30), Fabian Koch (3–6, 12–14, 31), Raffael Behounek (32)

TSV Hartberg 
Trainer: Kurt Russ (1–22), Klaus Schmidt (ab 23)
Kapitän: René Swete (1–2, 5–18, 20–21, 23–31), Dario Tadić (3–4, 22, 32), Thomas Rotter (19)

FK Austria Wien 
Trainer: Manfred Schmid
Kapitän: Markus Suttner (1–10, 12–16, 19–32), Patrick Pentz (11, 17–18)

SV Ried 
Trainer: Andreas Heraf (1–14), Christian Heinle (15–18), Robert Ibertsberger (19–27), Christian Heinle (ab 28)
Kapitän: Marcel Ziegl (1–2, 4–7, 11–18, 21–29, 31–32), Samuel Şahin-Radlinger (3, 8–10, 19–20, 30)

SCR Altach 
Trainer: Damir Canadi (1–18),  (ab 19)
Kapitän: Philipp Netzer (1, 11–12, 27–28), Emanuel Schreiner (2–6, 8, 18–20), Jan Zwischenbrugger (7, 9–10, 13–14, 16–17, 21–26, 29–32),  (15)

FC Admira Wacker Mödling 
Trainer: Andreas Herzog
Kapitän: Andreas Leitner (1–32)

SK Austria Klagenfurt 
Trainer: Peter Pacult
Kapitän:  (1–2, 19–26), Thorsten Mahrer (3–11, 15–18), Patrick Greil (12–14), Markus Pink (27–32)

Anmerkungen 

2021/22
Bundesliga 2021/22
Bundesliga 2021/22
Kaderliste